Erxleben (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Erxleben (Landkreis Börde), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Erxleben, een krater op Venus

Personen
Dorothea Christiane Erxleben, een Duitse arts
Johann Christian Polycarp Erxleben, een Duitse zoöloog